Synagoga w Lipawie, zwana Wielką (łot. Liepājas lielā sinagoga) – żydowska bóżnica wybudowana w latach 1868-72 w Lipawie przy Pētera ielā 11 (obecnie Kuršu ielā). 

W latach 1933-36 przeszła gruntowną rekonstrukcję. Została spalona podczas II wojny światowej, podczas akcji likwidacji lipawskiego getta.

Linki zewnętrzne 
 Łotewscy żydzi w Elektronicznej Encyklopedii Żydowskiej - dołączone zdjęcie lipawskiej bóżnicy

Lipawa
Obiekty sakralne w Lipawie